Claire Liu era la detentrice del titolo, ma non ha partecipato essendosi qualificata al tabellone principale del singolare femminile senior dove è stata sconfitta al secondo turno da Angelique Kerber.

Iga Świątek ha vinto il titolo sconfiggendo in finale Leonie Küng con il punteggio di 6-4, 6-2.

Teste di serie

  Whitney Osuigwe (primo turno)
  Liang En-shuo (secondo turno)
  Cori Gauff (quarti di finale)
  Wang Xinyu (semifinale)
  Alexa Noel (secondo turno)
  María Camila Osorio Serrano (primo turno)
  Eléonora Molinaro (secondo turno)
  Clara Tauson (secondo turno)

  Yuki Naito (terzo turno)
  Wang Xiyu (semifinale)
  Leylah Annie Fernandez (secondo turno)
  Naho Sato (terzo turno)
  Caty McNally (quarti di finale)
  Elisabetta Cocciaretto (terzo turno)
  María Lourdes Carlé (terzo turno)
  Clara Burel (terzo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni

Torneo di Wimbledon 2018